Різван, Рідван — ангел в ісламі.
 Різван () — варіант передачі імені Рідван.
 Різван — свято у вірі Бахаї.

Див. також 
 Рідван
 Ридван